Дмитренко, Олег:
 Дмитренко, Олег Владимирович (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник.
 Дмитренко, Олег Николаевич (род. 1960) — советский и российский волейболист.
 Дмитренко, Олег Николаевич (род. 1973) — украинский политик.